Victor i Hugo (ang. Victor and Hugo, znany również jako Victor and Hugo: Bunglers in Crime, 1991-1992) – brytyjski serial animowany wyprodukowany przez Cosgrove Hall dla Thames Television. Serial jest spin-offem Hrabiego Kaczuli.

Światowa premiera serialu miała miejsce 6 września 1991 roku na kanale ITV (CITV). Ostatni odcinek serialu został wyemitowany 29 grudnia 1992 roku. W Polsce serial nadawany był na antenie TVP Regionalnej.

Obsada 
 Jimmy Hibbert – Victor
 David Jason – 
 Hugo,
 Interpoll

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 

Brytyjskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 1991